Actinodiscus är ett släkte av koralldjur. Actinodiscus ingår i familjen Discosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivanemoner
Actinodiscus